Moosheide bezeichnet

 das Naturschutzgebiet Moosheide mit den Emsquellen in den Kreisen Gütersloh und Paderborn in Deutschland
 ein ehemaliges Hochmoor und eine Gaststätte bei Kühnhaide, Ortsteil von Zwönitz, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Harrimanella hypnoides, eine Art aus der Familie der Heidekrautgewächse
 Pflanzen der Gattung Bryanthus aus der Familie der Heidekrautgewächse
 Pflanzen der Gattung Phyllodoce aus der Familie der Heidekrautgewächse